Тубилья-дель-Агуа ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос. Занимает площадь 76,688 км². Население — 173 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos del municipio en la Diputación de Burgos
 Página no-oficial sobre Tubilla del Agua

Муниципалитеты Бургоса